Accent agut, caràcter diacrític
 Angle agut, angle de menys de 90°
 To agut, so relatiu amb una freqüència elevada
 Agut (medicina), malaltia que segueix un procés relativament ràpid i breu
 Agut, forma, generalment d'una fulla, que acaba en punta llarga i subtil, vegeu tipus de fulles